Oľšavka est une commune slovaque du district de Spišská Nová Ves ;
 Oľšavka est une commune slovaque du district de Stropkov.